

Дує — село в гміні Барцяни Кентшинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Дує — муніципалітет у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Сарта